Barça – FC Barcelona
 Barca – miejscowość w Portugalii, w gminie Maia
 Barca – biskupstwo tytularne w Kościele rzymskokatolickim
 Barca – część miasta Koszyce w IV dzielnicy, na Słowacji